Жан Мессажье (; ) — французский художник, скульптор, гравер и поэт.

Жан Мессажье провел свою первую персональную выставку в Париже в Galerie Arc-en-Ciel в 1947 году. С 1945 по 1949 год художник работал под влиянием творчества Пабло Пикассо, Андре Массона, Пауля Клее и Франсуа Деснойера его профессор в Высшей национальной школе искусств в Париже. Мессажье снова был представлен публике на выставке, организованной Шарлем Этьеном в Galerie de Babylone в 1952 году, под названием «La Nouvelle École de Paris» (Новая школа Парижа). В следующем году Мессажье сознательно отошёл от своей экспрессионистской формы пост-кубизма, и его вдохновение теперь сосредоточилось на творчестве Жана Фотрие и Пьере Таль-Коата. 

Жан Мессажье часто ассоциируется с лирической абстракцией, ташизмом, нуагизмом и информализмом, хотя сам художник никогда не принимал никаких ярлыков, и всегда отказывался признавать различие между абстракцией и фигуративностью. С 1962 года и до года своей смерти Жан Мессажье выставлялся во Франции и за рубежом, принимая участие в некоторых крупных международных выставках в качестве представителя новых направлений французской живописи.

Жизнь и карьера 
Жан Мессажье провел свое детство в 1920—1930-х годах между Парижем и Франш-Конте, где он практиковал свои первые изобразительные акварели и рисунки, а также портреты и пейзажи. Сначала он выставлял свои работы на групповой выставке в парижском Салоне де Мойн-де-Анс (1941), а затем регулярно участвовал в парижских салонах: Салон де-Мойн де Тренте Анс, Париж, 1941-51; Осенний салон, 1947-52; Салон де Май, 1948-53; Jeune Gravure Contemporaine, 1950; Молодые художники Парижской школы, Королевская шотландская академия, Эдинбург, 1952; Mostra dell’Incisione Francese Contemporanea, Милан, 1953; Galerie L’Etoile scellée и Galerie Craven, Париж, 1953.

Вскоре Мессаджье был представлен на групповых выставках в Германии, Цюрихе, Флоренции, Брюсселе, Лондоне и музее Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке. Он также будет участвовать в работе Salon des Réalités Nouvelles, Salon Comparaisons, Peinture informelle (наряду с Жаном Фотрие, Гансом Хартунгом, Жаном-Полем Риопелем, Марком Тоби, Вольсом)

После учебы переехал в Париж, где продолжил образование В Парижской национальной школе искусств в Париже его профессорами были Ролан Удо, Морис Брианшон, Раймон Лего и Франсуа Деснойер. Параллельно он учился у поэта Поля Валери в Коллеж де Франс. В 1943 году в возрасте 23 лет Жан Мессажье провел свою первую персональную выставку в замке Монбельяр.

В 1944 году Жан Мессажье женился на керамистке Марселле Бауманн. В 1947 году Мессажье создал свои первые скульптуры, выставив их на Осеннем салоне в Париже и провел персональную выставку в Galerie Arc-en-Ciel в Париже. После недолгого пребывания в Италии и Алжире у них родился первый ребенок, Мэтью (позже ставший поэтом) в 1949 году.

В 1952 году в галерее де Вавилон Мессажье провел выставку "La Nouvelle École de Paris " (Новая школа Парижа), организованную Чарльзом Этьеном художественным критиком, который станет ярким представителем нового лирического и экспрессионистского движения. Этьен признал Мессажье Робинзоном Крузо в послевоенном движении.

Messagier стал соучредителем Salon d’Octobre в Париже и выставлялся там в 1952 и 1953 годах. В 1954 году Марсель родила художнику второго сына. В это время семья жила в самом сердце Парижа, 8 Rue Pierre et Marie Curie. В 1958 году родился их третий сын Симон. К этому времени в прессе появился новый словарь, описывающий новые направления живописи: лирическую абстракцию, ташизм, нуагизм и информализм.

Аллюзивные и растворенные формы, которые он рисовал до настоящего времени, уступили место огромным неопределенным участкам монохромного цвета, выражая непоколебимую приверженность Мессажье природе, воздуху и свету. С годами его стиль стал еще более ослабленным, достигнув своего апогея в 1960-х годах с широкими и элегантными «вращениями». Эти работы напоминают сеть петель или облаков (нюансов), которые неутомимо сливаются и смешиваются.

В 1962 году Жан Мессажье представлял Францию на 31-й Венецианской биеннале вместе с Альфредом Манесье, Сержем Поляковым, Эндрю Марфаингом и Джеймсом Гюиттом. В том же году Жан Мессажье и Пьер Алешинский, впервые встретившиеся в 1953 году, нарисовали полотно, украшенное фразами, написанными искусствоведом Шарлем Этьеном.

Между 1963 и 1965 годами Мессажье создавал скульптуры из травы, рисунки снега и завоевал медаль за участие в конкурсе Pour un été, La Monnaie de Paris. Во время 8-й художественной биеннале в Сан-Паулу Мессажье представлял Францию вместе с четырьмя другими художниками. В 1967 году он участвовал в выпуске серии художественных почтовых марок и стал одним из создателей фрески для Салона Май в Париже. Он был награжден кавалером ордена искусств и литературы и в 1978 году выставлен на 7-й Александрийской биеннале для стран Средиземноморья.

Зимой 1969 года Мессажье разработал технику, которую он назвал «le Gel» чтобы усовершенствовать определенное количество композиций, посредством которых сама природа (например, температура, гидрометрия, конденсация и разложение) будет вмешиваться в творческий процесс. Эти картины были созданы за пределами его мастерской в Мулен-де-Лугре между двумя ручьями, где спокойствие земли было наложено бурным потоком воды и воздуха. Для художника этот процесс был эквивалентен лепке воздуха, и работы стали точными копиями воздуха, находящегося под воздействием жидкости. Его целью было примирение между искусством и жизнью, между человеком и природой. И абстракция, и формация могут сыграть свою роль. Это было не противопоставление человеческой натуры самой природе, а их слияние. С начала 1950-х Мессажье поставил под сомнение полезность обсуждения концепций абстракции и конфигурации.

Наследие 
Мессажье, вне абстракции и за гранью воображения, погрузился в мир жизни и природы. Его стиль — это жизнь, его краски под впечатлением и ощущением природы. Его работа была описана критиком Жаном-Люком Давалом как «истинная новая фигурация». В ответ на фразу Пикассо «Я не ищу, я нахожу», Мессажье написал за несколько лет до конца своей жизни: «Я не нахожу, я ищу». В этой фразе, пишет Александр Ролла, «Жан Мессажье дает некоторые подсказки о природе стиля», позицию, которую он защищал на протяжении всей своей жизни, и которую он наблюдал на протяжении всего своего творчества, «извилистый путь, который следует изучить сегодня, чтобы рассмотреть, наконец, важность этой работы в истории искусства».

Избранные произведения 
 Nature morte (1944-45), частная коллекция
 Les Arroseurs (1947), частная коллекция
 Femmes aux Nasses (1947), частная коллекция, Париж
 Promeneurs (1947), частная коллекция
 Jeune Filles a la Casacade (1949), частная коллекция
 La Rivière (1951), Дижон, Музей изящных искусств
 Верхняя набережная (1954), Дижон, Музей изящных искусств
 Plaine battante (1956), Гренобль, Музей Гренобля
 Novembre cerné (1959), Витри-сюр-Сен, Музей современного искусства Валь-де-Марн
 Антихамбр для воды (1960), Дижон, Музей изящных искусств
 Mai Palier (1962), Витри-сюр-Сен, Музей современного искусства Валь-де-Марн
 Sous les statues d’Italie (1963), Дижон, Музей изящных искусств
 Театр марионеток (1963), Дижон, Музей изящных искусств
 Поль Валери (1965), Дижон, Музей изящных искусств
 Людовик XIV l’apres midi (1966), частная коллекция
 Людовик XIV (1966), Дижон, Музей изящных искусств
 Aube Bijoux (1967), Дижон, Музей изящных искусств
 Printemps du monde (1967), Дижон, Музей изящных искусств
 Monstres d'été (1967), частная коллекция
 Mesdemoiselles Printemps (1968), Марсель, Музей Кантини
 Le Sexe des vallées (1970), Дижон, Музей изящных искусств
 Портрет де Катлин и Пьер Гранвиль (1973), Дижон, Музей изящных искусств
 Проект за штрафные санкции (1975), Марсель, Музей Кантини
 Picasso aurait drait pêcher à Antibes ave les les Marsupilamis et Betty Boop (1982), Antibes, Musée Picasso
 Ватерлоо на Яве (1983), частная коллекция
 Le Grand équipage du Val-de-Marne (1986), Витри-сюр-Сен, Музей современного искусства в Валь-де-Марне
 Les grands grillons (1990), частная коллекция
 Enchevêtrements dirigés (1993), Музей современного искусства Валь-де-Марн

Примечания

Ссылки 
 Joconde, Portail des Collection Musée de France, Jean Messagier 
 L’Art du Visible, Messagier Hantaï Destarac, Château de Biron 
 Jean Messagier, la peinture comme un jeu (Puissance 28, Montbéliard) 
 Monographie aux Editions Cercle d’Art 
 Portrait de Castro 
 Alexandre Rolla, Les gels de Jean Messagier et les tâches d’Alexander Cozens : la conviction de la nature, l’incertitude du paysage, Philosophique, 14 | 2011. Les Annales Littéraires de L’Université de Franche-Comté (ALUFC) : Esthétique n°2 
 Christie’s, Art d’Après-Guerre et Contemporain, 11-12 December 2007, Paris, Jean Messagier, Printemps tigré, 1966, oil on canvas
 Chrisite’s, Intérieurs, 7-8 July 2011, Paris, Jean Messagier, Après-midi montante, 1958, oil on canvas
 Bernard Ceysson Art Moderne, Jean Messagier Œuvres
 Galerie Champetier, Jean Messagier, gravures, estampes, dessins, Early Works
 Messagier, Nuit des musées, classe électro
 Agence photographique de la réunion des Musées nationaux

Художники-абстракционисты
Современные художники
Художники Франции XX века
Персоналии:Париж
Умершие в 1999 году
Родившиеся в 1920 году